Název Krásná Lípa má více sídel:
 Krásná Lípa, město v okrese Děčín
 Krásná Lípa (Křimov), část obce Křimov v okrese Chomutov
 Krásná Lípa (Šindelová), část obce Šindelová v okrese Sokolov
 Krásná Lípa (přírodní památka), přírodní památka v okrese Chomutov
 Krásná Lípa (Březová), zaniklá obec ve Slavkovském lese, katastrální území a základní sídelní jednotka města Březová v okrese Sokolov
 Krásná Lípa (Cheb), zaniklá ves v okrese Cheb